Tabo (plaats), een plaats in Himachal Pradesh in India
Tabo (klooster), een klooster in Himachal Pradesh in India

Zie ook 
 Taboo (doorverwijspagina)